Groß Briesen ist der Name folgender Orte:

 Groß Briesen (Bad Belzig), Ortsteil von Bad Belzig, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Groß Briesen (Friedland), Ortsteil von Friedland, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Groß Briesen, deutscher Name von Brzeziny (Skoroszyce), Schulzenamt von Gmina Skoroszyce, Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen